Суперкубок Білорусі з футболу 2021 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 березня 2021 року між чемпіоном Білорусі Шахтарем та володарем кубка Білорусі БАТЕ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2021
Білорусь
2021 у білоруському спорті